Lajos Tamás (1944–2023) gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető
 Lajos Tamás (1964–) operatőr, producer, jogász